Mužská čtyřhra Libéma Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dominic Inglot a Franko Škugor, jehož členové nestartovali společně. Škugor se rozhodl zúčastnit paralelně hraného MercedesCupu ve Stuttgartu.

Vítězem se stal nenasazený britsko-americký pár Dominic Inglot a Austin Krajicek, který ve finále za 85 minut zdolal novozélandsko-nizozemskou dvojici Marcus Daniell a Wesley Koolhof. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali premiérovou společnou trofej v prvním odehraném turnaji, do něhož nastoupili jako pár. Inglot vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Krajicka to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2019